Сезон 1962 — пятый сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР. Команда впервые завершает лигу во главе турнирной таблицы. Также команда выигрывает финал Союзных республик и переходит в класс «А».

Чемпионат СССР 1962 (класс «Б»)

2 зона Союзных республик 

Первую половину чемпионата карагандинский клуб провел средне, были как победы, так и ничьи, так и поражения. Вторую половину сезона «горняки» начали с серии из 11 побед подряд, которая позволила выйти на первое место турнирной таблицы и хорошо закрепиться на ней.

Турнирная таблица

Матчи

Финал Союзных республик

Матчи

Кубок СССР 1962

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1962 на сайте footballfacts.ru

1962
Сезоны футбольных клубов 1962